Феофилакт — экзарх Равенны с 702 по 710 год (в некоторых источниках упоминается 709). При нём Равенна была разграблена имперскими войсками, и экзархат начал терять позиции.

Примечания 

Экзархи Равенны
Правители Европы VIII века